A bulvár szó jelentései:

 körút - boulevard - francia nyelven,
 Bulvársajtó (más néven bulvármédia).

 Bulvár (2010) magyar televíziós film